Scottish Masters 1995 (также известен как Regal Scottish Masters 1995 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 19 по 24 сентября 1995 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:5.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 54 000
 Финалист: £ 27 000
 Полуфиналисты: £ 14 000
 Четвертьфиналисты: £ 8 000
 Первый раунд: £ 4 500
 Высший брейк: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 165 000

Результаты

Квалификация 

Полуфиналы

Матчи до 5 побед

 Энди Хикс 5:2 Билли Снэддон  
 Алан Бёрнетт 5:2 Нил Фудс 

Финал

Матч до 5 побед

 Алан Бёрнетт 5:2 Энди Хикс

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Даррен Морган 5:0 Джон Пэррот  
 Джон Хиггинс 5:1 Алан Макманус  
 Найджел Бонд 5:2 Джимми Уайт  
 Питер Эбдон 5:0 Алан Бёрнетт

Финал

Сенчури-брейки 

 136, 129, 116, 104, 100 — Стивен Хендри
 121, 114, 112, 102 — Питер Эбдон
 106 — Кен Доэрти

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1995 год в снукере
Scottish Masters